Екатери́на Вале́рьевна Вельме́зова (; 3 февраля 1973) — российский и швейцарский филолог, славист. Специалист по русской и чешской этнолингвистике и истории наук о языке. Профессор Лозаннского университета. Член правления ряда научных организаций.

Опубликовала первый в истории сборник чешских заговорных текстов (Вельмезова, 2004), исследует чешский и русский фольклор и пост-фольклор.

Автор крупнейшей монографии о Н. Я. Марре, в которой работы Марра вписываются в общий контекст науки о языке его эпохи.

Создатель оригинальной концепции исследования истории лингвистики с опорой на литературу (Вельмезова 2014).

Биография 
Окончила Московский государственный университет в 1996 году, работала научным сотрудником в Российской академии наук.

В 2000 году в Институте славяноведения РАН под руководством Т. М. Николаевой защитила кандидатскую диссертацию по славистике, посвящённую чешскому языку и фольклору. С 2000 года преподаёт в Лозаннском университете.

В 2005 году в Лозаннском университете защитила докторскую диссертацию, посвящённую истории семантики; научный руководитель — Патрик Серио. За эту диссертацию удостоена приза филологического факультета Лозаннского университета. В 2007 году в Тулузском университете под руководством Роже Комте защитила диссертацию с присвоением учёной степени хабилитированного доктора.

С 2015 года занимает должность профессора в секции славянских и южноазиатских языков и цивилизаций () Лозаннского университета.

Научная деятельность 
Занимается исследованиями в области русской и чешской этнолингвистики, а также истории и эпистемологии наук о языке в Восточной и Центральной Европе. Этим темам посвящены три её монографии, многочисленные статьи и более десятка сборников, редактором и соредактором которых она является.

Является членом административного совета Общества истории и эпистемологии наук о языке () (Париж), официальным представителем швейцарских славистов в Международном комитете славистов, членом административного совета Общества Фердинанда де Соссюра () (Женева). Является вице-президентом  при Лозаннском университете.

Монографии

Основные статьи

Сборники

Публикации

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Филологи России
Слависты России
Филологи Швейцарии
Слависты Швейцарии
Богемисты России
Историки лингвистики
Женщины-лингвисты